Valentín Gómez Farías kan syfta på:

Valentín Gómez Farías, Mexikos president vid fem olika ämbetsperioder.

Geografi

Mexiko 

 Valentín Gómez Farías, Chihuahua, Gómez Farías, 
 Valentín Gómez Farías, Sinaloa, Angostura,